Rebecca Ferguson (1983) svéd színésznő
Rebecca Ferguson (1986) brit énekesnő